Иржи Сас-Кульчицкий сражался под именем Полковник Сасси, впоследствии Орион (; Рим, 24 декабря 1905 года — Фоссоли, Капри, 12 июля 1944 года) — итальянский военный и партизан, награждён Золотой медалью «За воинскую доблесть».

Биография 
Родился в семье поэта, преподавателя латинского языка в Лицее Тассо в Риме, польского эмигранта из шляхетского рода герба Сас. В 1921 году поступил в Военно-морскую академию в Ливорно и окончил её в 1927 году в звании гардемарина. В 1929 году получил чин младшего лейтенанта флота, а в июле 1932 года получил чин лейтенанта флота и непрерывно служил на военных кораблях, за исключением периода с ноября 1928 года по май 1929 года, когда он служил в морском отряде в Тяньцзине (Китай). С ноября 1929 года по июль 1930 года обучался на специальном курсе в Военно-морской академии.

В марте 1940 года ему присвоено звание капитана корвета и он назначен на корабль «Littorio». В январе 1943 года присвоено звание капитана фрегата, переведён на борт линкора «Conte di Cavour» в Триест (корабль стоял на ремонте). 8 сентября 1943 он организовал первые военные группы для сопротивления в регионе Венето. Затем перебрался в Милан где возглавил генеральный штаб V.A.I. (Движение итальянских военных добровольцев). Арестован в Генуе допрошен и доставлен в Милан, откуда был отправлен в концентрационный лагерь в Фоссоли (Карпи), где расстрелян на рассвете 12 июля 1944 года.

Награды 
 Золотая медаль «За воинскую доблесть» (посмертно, 22 июня 1946 года).
 Бронзовая медаль «За воинскую доблесть»
 Две благодарности за выдающуюся службу в Средиземноморье в октябре 1940 года и в Ионическом море в ночь на 12 ноября 1940 года.

Примечания

Ссылки 
 Jerzy Sas Kulczycki на сайте ANPI
 Jerzy Sas Kulczycki на сайте Министерства обороны Италии

Участники итальянского движения Сопротивления
Участники Второй мировой войны
Дворянство Польши
Офицеры Италии